Chiesa di San Defendente – chiesa di Berzona (Onsernone)
 Chiesa di San Defendente – chiesa di Cassinelle
 Chiesa di San Defendente – chiesa di Cuneo
 Chiesa di San Defendente – chiesa di Esino Lario
 Chiesa di San Defendente – chiesa di Marciana
 Chiesa di San Defendente – chiesa di Romano di Lombardia
 Chiesa di San Defendente – chiesa di Clusone
 Chiesa di San Defendino – chiesa di Romano di Lombardia
 Chiesa di San Defendente– chiesa di Roncola